Пите:
 Топомины
 Пите, или Питеэльвен — река на севере Швеции
 Пите, или Пите-лаппмарк — одна из исторических областей в Лаппмарке, географически соответствует долине реки Питеэльвен

 Этнолингвистические термины
 Пите, или Пите-саамы — этническая группа саамов, проживающих в районе реки Питеэльвен
 Пите, или Пите-саамский язык — язык пите-саамов